П'ятий сезон Континентальної хокейної ліги тривав з 4 вересня 2012 по 17 квітня 2013 року. У змаганні брали участь двадцять російських клубів і по одній команді з Білорусі, Латвії, Казахстану, Словаччини, України і Чехії.

Західна конференція

Східна конференція

Найкращі бомбардири чемпіонату

Матч усіх зірок 
13 січня на льодовій арені «Трактор» в Челябінську відбувся «Матч усіх зірок КХЛ». За команду Іллі Ковальчука виступали гравці клубів Західної конференції, а за команду Олексія Морозова — Східної конференції.

«Команда Ковальчука»:
 воротарі — Василь Кошечкін, Растіслав Станя;
 захисники — Ілля Горохов, Дмитро Калінін, Стаффан Кронвалль, Кевін Даллман, Ондржей Немець, Олександр Рязанцев; 
 нападники — Ілля Ковальчук, Павло Дацюк, Олександр Радулов, Михайло Варнаков, Тім Степлтон, Микола Жердєв, Олександр Королюк, Сергій Широков, Денис Кокарев, Сергій Плотников.
 Тренери — Олег Знарок («Динамо» М), Юкка Ялонен (СКА), Том Роу («Локомотив»).

«Команда Морозова»:
 воротарі — Майкл Гарнетт, Костянтин Барулін;
 захисники — Ілля Нікулін, Євген Медведєв, Ренат Мамашев, Віктор Антипін, Дерон Куїнт, Антон Бєлов;
 нападники — Олексій Морозов, Сергій Мозякін, Євген Кузнецов, Якуб Петружалек, Дмитро Кагарлицький, Йорі Лехтеря, Ігор Скороходов, Томаш Заборський, Олександр Пережогін.
 Тренери — Валерій Бєлоусов («Трактор»), Пол Моріс («Металург» Мг), Петрі Матікайнен («Авангард»)

Плей-оф Західної конференції

Плей-оф Східної конференції

Фінал кубка Гагаріна 

Рахунок у серії: 1 — 0 на користь «Динамо»

Рахунок у серії: 2 — 0 на користь «Динамо»

Рахунок у серії: 2 — 1 на користь «Динамо»

Рахунок у серії: 3 — 1 на користь «Динамо»

Рахунок у серії: 3 — 2 на користь «Динамо»

Рахунок у серії: 4 — 2 на користь «Динамо»

Вирішальну шайбу, на шостій хвилині додаткового часу, закинув Олексій Цвєтков з передачі Кокарева і Мосальова. Московське «Динамо» вдруге поспіль здобуло кубок Гагаріна.

Склади фіналістів 
«Динамо» (Москва):
 воротарі — Олександр Єременко, Олександр Шариченков;
 захисники — Денис Баранцев, Дмитро Вишневський, Ілля Горохов, Домінік Граняк, Андрій Миронов, Максим Соловйов, Янне Яласваара, Філіп Новак, Роман Дерлюк;
 нападники — Юрій Бабенко, Костянтин Горовиков, Костянтин Касянчук, Марек Квапіл, Денис Кокарев, Сергій Коньков, Микита Лукін, Денис Мосальов, Дмитро Пестунов, Якуб Петружалек, Сергій Соїн, Олексій Сопін, Олексій Цвєтков, Олександр Шибаєв, Денис Толпеко, Григорій Шафігулін, Кирило Князєв, Костянтин Волков. 
 Головний тренер — Олег Знарок.

«Трактор» (Челябінськ):
 воротарі — Майкл Гарнетт, Владислав Фокін;
 захисники — Дерон Куїнт, Дмитро Рябикін, В'ячеслав Бєлов, Олексій Васильченко, Микита Нестеров, Геннадій Разін, Олександр Шинін, Євген Катічев;
 нападники — Петрі Контіола, Максим Якуценя, Станіслав Чистов, Ян Буліс, Євген Кузнецов, Костянтин Панов, Андрій Костіцин, Володимир Антипов, Валерій Нічушкін, Максим Карпов, Єгор Дугін, Антон Глінкін, Андрій Попов, Микола Лемтюгов. 
 Головний тренер — Валерій Бєлоусов.

Підсумкова таблиця

Примітки

Джерела 
 Регулярний чемпіонат 2012/13 на сайті КХЛ  
 Плей-оф 2013 на сайті КХЛ  

Континентальна хокейна ліга
2012 у хокеї з шайбою
2013 у хокеї з шайбою